Бори́с Яно́вский:
 Яновский, Борис Георгиевич (род. 1968) — российский актёр, сценарист и режиссёр, продюсер.
  (1875—1933) — русский и украинский советский композитор и дирижёр, педагог.
 Яновский, Борис Михайлович (1894—1967) — советский физик и геолог.